Placodiscus är ett släkte av kinesträdsväxter. Placodiscus ingår i familjen kinesträdsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kinesträdsväxter
Placodiscus